De Oversteek (brug), een brug over de Waal in Nijmegen
 De Oversteek (Rijswijk), een fietsbrug in Rijswijk
 De oversteek (filmproject), een Nederlands filmproject
 De oversteek (theaterproject), een theaterproject van Adelheid Roosen